Burgruine steht für:
 Ruine einer Burg, siehe auch: :Kategorie:Burgruine
 Burgruine (Antarktika), ein Nunatak (Gletscherfläche) im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch: 
 Burgstall
 Ruine am Burgberg